Săseni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Săseni (Galați), Dorf im Kreis Galați

 in der Republik Moldau:
 Săseni (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași